Jeremia (boek) - het Bijbelboek Jeremia
Jeremia (profeet) - de profeet Jeremia
Jeremiah (stripreeks), een stripreeks door Hermann Huppen,
Jeremiah, een televisieserie.

Bekende personen
Jeremiah Clarke - een Engels componist en organist.
Jeremiah Dixon - een Engelse landmeter en astronoom
Jeremiah Harty - een Amerikaans rooms-katholieke geestelijke
Jeremiah Horrocks - een Engels astronoom
Jeremiah O'Brien -  een Amerikaanse kapitein
Jeremiah Wright - een Afro-Amerikaanse predikant
Jeremias II van Constantinopel - patriarch van Constantinopel
Jeremias de Decker - een Nederlands dichter
Jeremias van Riemsdijk - van 1775 tot 1777 Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië was.
Jeremias van Vliet - lid van de Vereenigde Oostindische Compagnie 
Jeremia Zapata - een politicus in de Filipijnen.

Daarnaast
Jeremia (geslacht), een geslacht van Phasmatodea (wandelende takken en wandelende bladeren)

Zie ook
Jammeren als Jeremia: ook werkwoord jeremiëren synoniemen jammeren, lamenteren, weeklagen